Натуральне число 878
 878 рік до нашої ери
 878 рік нашої ери